Ban Rai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Uthai Thani, Thailanda, cu o populație de 66.167 de locuitori și o suprafață de 3.621,5 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 134 de sate (muban).

Amphoe în provincia Uthai Thani